Jugel bezeichnet:

 Jugel, Stadtteil von Johanngeorgenstadt im Erzgebirgskreis

Jugel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jugel (* 1948), deutscher Wissenschaftler und Manager
 Caspar Jugel (1581; †17. Jahrhundert), deutscher landwirtschaftlicher Schriftsteller
 Egon Jugel (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Johann Gottfried Jugel (1707–1786), deutscher Markscheider, Guardein, Alchemist und Schriftsteller
 Thomas Jugel (* 1957), deutscher Offizier

Siehe auch: 
Jügel